Шао Юн () по прозванью Яофу (), посмертное имя — Шао Канцзе () (1011—1077) — китайский философ, основоположник нумерологического направления в неоконфуцианстве.

Был дружен с Чжан Цзаем, Чэн И и Чэн Хао. Вёл уединённый образ жизни, занимался исключительно научным трудом. Основываясь на комментирующей части «Книги перемен», Шао Юн связал даосские космогонические построения с учением Мэн Кэ о познании, создав целостное учение о «прежденебесной» структуре Вселенной. Своё учение Шао Юн называл «нумерологией» (по аналогии с одним из направлений ицзинистики). Взгляды Шао Юна оказали большое влияние на развитие нумерологической методологии науки и философии в позднесредневековом Китае, в том числе отразились в теории классической китайской медицины.

Основные сочинения: «Хуан цзи цзин ши» («Свыше предопределённое управление миром»), «Юй цяо вэньда» («Вопросы и ответы рыбака и дровосека»), «Ичуань цзи жан цзи» («Сборник произведений о вспахивании земли в Ичуане»).

Примечания

Источники 
 «Китайская философия. Энциклопедический словарь» — Москва, «Мысль», 1994. ISBN 5-244-00757-2
 Калкаев Е. Г. Категория «Великий предел» в философии Шао Юна // Человек и духовная культура Востока. Альманах. Вып.1. М., 2003. С.105-142.
 Birdwhistell, Anne D. Transition to Neo-Confucianism: Shao Yung on Knowledge and Symbols of Reality. Stanford, California: Stanford University Press, 1989. ISBN 0-8047-1550-5.
 Wyatt, Don J. The Recluse of Loyang: Shao Yung and the Moral Evolution of Early Sung Thought. Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press, 1996. ISBN 0-8248-1755-9.

Персоналии:Конфуцианство
Философы эпохи Сун
Философы XI века
Философы Китая